Osoby noszące nazwisko Bajić:
 Branimir Bajić (ur. 1979) – bośniacki piłkarz
 Marko Bajić (ur. 1985) – serbski piłkarz
 Riad Bajić (ur. 1994) – bośniacki piłkarz